Den Namen Bürgerturm tragen die folgenden Bauwerke:
 Bürgerturm (Bensheim) (ca. 13. Jahrhundert), in Bensheim, Kreis Bergstraße, Hessen; siehe Roter Turm (Bensheim)
 Bürgerturm (Forchtenberg), Turm der Stadtmauer in Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Bürgerturm (Freising) (ca. 1350), in Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Bürgerturm (Gotha) (2009 in Nachfolge des 1972 abgerissenen Arnoldi-Turms errichtet), bei Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen
 Bürgerturm (Iphofen) (1596 eingestürzt, 1600 wiederaufgebaut), in Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Bürgerturm (Lindenfels) (14. Jahrhundert), in Lindenfels, Kreis Bergstraße, Hessen
 Bürgerturm (Mellrichstadt) (14./15. Jahrhundert), in Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Bürgerturm (Neuenstein) (1620), in Neuenstein (Hohenlohe), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg